Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji AEGON International 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhjákyní titulu byla Rakušanka Tamira Paszeková, která utkání prvního kola proti Carolině Wozniacké skrečovala pro zranění stehna.

Druhý singlový titul v probíhající sezóně si připsala nenasazená Ruska Jelena Vesninová, která ve finále porazila překvapení turnaje, americkou kvalifikantku, Jamie Hamptonovou po hladkém průběhu 6–2 a 6–1.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Agnieszka Radwańská (1. kolo)
  Li Na (čtvrtfinále)
  Angelique Kerberová (2. kolo)
  Petra Kvitová (2. kolo)
  Caroline Wozniacká (semifinále)
  Maria Kirilenková (čtvrtfinále)
  Ana Ivanovićová (1. kolo)
  Naděžda Petrovová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

AEGON International 2013